Abu-l-Hàssan al-Aixarí (Bàssora, c. 874 – Bagdad, c. 936), teòleg àrab fundador de l'escola teològica ortodoxa anomenada aixarisme 
 Abu-l-Hàssan Àhmad ibn al-Mudàbbir (833 / 834-després de 878) fou un alt funcionari abbàssida que va servir a Iraq, Síria i Egipte
 Abu-l-Hàssan Alí (?-1351), desè sobirà de la dinastia marínida de Fes 
 Abu l-Hasan Ali al-Isfaraini, primer visir del sultà Mahmud de Gazni 
 Abu-l-Hàssan Alí al-Husrí (Kairuan, c. 1029 - 1095), poeta àrab d'Ifríqiya
 Abu-l-Hàssan Alí ibn al-Hussayn al-Maghribí, funcionari hamdànida i després fatimita, membre de la família dels Banu l-Maghribí 
 Abu-l-Hàssan Alí ibn al-Ikhxid, emir ikhxídida d'Egipte (961 -966).
 Abu l-Hasan Ali ibn Muhammad al-Askari, dècim imam dels xiïtes duodecimans
 Abu-l-Hàssan Alí ibn Muhàmmad ibn Alí al-Quraixí al-Bastí al-Qalassadí o al-Qalassadí (Baza, 1412 - 1486), matemàtic i jurista andalusí
 Abu l-Hasan Ali ibn Muhammad al-Madaini (Bàssora, 752- Bagdad?, 843), historiador àrab.
 Abu-l-Hàssan Alí ibn Muhàmmad ibn Mussa ibn al-Furat, visir abbàssida 
 Abu-l-Hàssan Alí ibn al-Hussayn ibn Alí al-Massudí o Al-Massudí (Bagdad - Fustat, Egipte, c. 956), erudit i historiador àrab 
 Abu-l-Hàssan Alí ibn Uthman ibn Alí al-Ghaznawí al-Jul·labí al-Hujwirí o Al-Hujwirí (Gazni, c. 990 - Lahore, 1077), sufí persa 
 Abu l-Hasan Amin ibn Muhammad al-Gulistani, visir de Kirmanshah i historiador de la Pèrsia post afshàrida
 Abu-l-Hàssan ibn Alí, emir zírida d'Ifríqiya, fill d'Alí ibn Yahya, al que va succeir a la seva mort el 1121.
 Abu l-Hasan Khan al-Hadjdj al-Ardalani Fakhr al-Mulk (1862/1863- 1926), polític iranià 
 Abu l-Hasan Khan al-Mahallati al-Kohaki, imam dels ismaïlites nizarites de la línia kasemshàhida
 Abu l-Hassan Xamsabadi, influent líder religiós (modjtahed) d'Isfahan assassinat el 1976